Песма Евровизије 1974. било је 19. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 6. априла 1974. у Дом хали у Брајтону, у Уједињеном Краљевству, наком што је Луксембуршка телевизија одбила да организује такмичење другу годину заредом. Био је то пети пут да је УК домаћин такмичења. Водитељ такмичења је била Кејти Бојл, која је претходно водила такмичења 1960, 1963. и 1968. године.

Седамнаест земаља је учествовало: дебитант на овом такмичењу је била Грчка. Француска је била жребована да наступи четрнаеста по реду, али су се повукли због смрти француског председника Жоржа Помпидуа током евровизијске недеље.

Шведска група -{ABBA}- је победила на овом такмичењу освојивши 24 поена, доневши прву победу за једну земљу са Скандинавског полуострва и тако лансиравши светску каријеру.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Контроверзе 
Песма “-{E Depois do Adeus}-” Паула де Карваља која је представљала Португалију је двадесет дана након такмичења искоришћена као скривена порука на радију упућена армији за отпочињање Каранфилске револуције којим је свргнут диктатор Марсело Каитано.

Извори 

Песма Евровизије 1974.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1974.